ANT steht für:
 Air North, kanadische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Akteur-Netzwerk-Theorie in der Soziologie
 Analysentechnik, siehe Geschichte der Chemie#Die Entwicklung der Analysentechnik
 von Andrei Nikolajewitsch Tupolew entworfene Flugzeuge, siehe Liste von Flugzeugtypen/T#Tupolew PSC
 ANT Nachrichtentechnik, ein Unternehmen in Backnang, siehe auch Tesat-Spacecom
 ANT (Netzwerk), ein drahtloses Sensornetz
 Antigua und Barbuda nach dem IOC-Länderkürzel
 Austria’s Next Topmodel, österreichische Reality-TV-Show
 Niederländische Antillen nach ISO 3166 (bis 15. Oktober 2010)
 den ISO 3166-2-Code des kolumbianischen Departamento de Antioquia

A.N.T. steht für:
 A.N.T.: Achtung Natur-Talente (Originaltitel: A.N.T. Farm), eine Disney-Serie

Ant steht für:
 Ant (Atoll), ein pazifisches Atoll
 Ant (Bihor), Dorf im Kreis Bihor (Rumänien)
 Ant Financial, chinesisches Finanztechnologie-Unternehmen, Tochtergesellschaft der Alibaba Group
 Apache Ant, ein Werkzeug zum automatisierten Erzeugen von ausführbaren Programmen aus dem Quellcode
 Abkürzung des Sternbild Luftpumpe (lat. Antlia)

Ant ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Ant (* 1961), luxemburgischer Hochschullehrer, Wirtschaftspsychologe und Unternehmensberater

Ant ist der Künstlername folgender Person:
 Adam Ant (eigentlich Stuart Leslie Goddard; * 1954), Leadsänger der Punk- und später New-Romantic-Band Adam & the Ants

ant steht für:
 Antakarinya (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Wati im Kulturareal Western Desert, Australien

Siehe auch:
 Ant Island

Abkürzung